Browner ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Browner (* 1957; eigentlich Alison Gries (geborene Browner)), irische Mezzosopranistin
 Brandon Browner (* 1984), US-amerikanischer American-Footballer
 Carol M. Browner (* 1955), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Brauner